Sinopoli steht für:

 Sinopoli, italienische Stadt in der Metropolitanstadt Reggio Calabria in Kalabrien

Sinopoli ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Sinopoli (1946–2001), italienischer Dirigent, Komponist und Vorderasiatischer Archäologe
 Sabine Grüsser-Sinopoli (1964–2008), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Sinopoulos